Osoby:

 IsAmU – Szymon Kasprzyk,  polski youtuber

Imiona:

 Isamu – japońskie imię męskie